Ша́бин — фамилия. Известные носители:

 Шабин, Александр Иванович (род. 1955) — советский бас-гитарист.
 Шабин, Филипп Александрович (род. 1986), также известен под псевдонимом БАтаник — российский поп-рок-певец.